Rumipamba steht für folgende Orte in Ecuador:

 Rumipamba (Orellana), Parroquia rural im Kanton La Joya de los Sachas, Provinz Orellana
 Rumipamba (Quito), Parroquia urbana im Kanton Quito, Provinz Pichincha
 Rumipamba (Rumiñahui), Parroquia rural im Kanton Rumiñahui, Provinz Pichincha
 Rumipamba (Tungurahua), Parroquia rural im Kanton Quero, Provinz Tungurahua